Мангас Куатас има више значења:

 Мангас Куатас (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мангас Куатас (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мангас Куатас (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику